Nocona – città della Contea di Montague, Texas  (Stati Uniti d'America)
 Nocona – nome in codice del successore del core Prestonia